De FIDE Wereldbeker 2007 was een groot knock-outschaaktoernooi dat werd gehouden in Chanty-Mansiejsk van 24 november tot 16 december 2007. De winnaar was Gata Kamsky. Hij verwierf daarmee het recht een match te spelen tegen Veselin Topalov om het recht wereldkampioen Viswanathan Anand uit te dagen. Kamsky verloor deze match, maar kreeg wel een plaats in het kandidatentoernooi voor het wereldkampioenschap van 2012.

Formule 
Het toernooi werd gespeeld volgens een knock-outformule. Begonnen werd met 128 deelnemers. Deze speelden minimatches van twee partijen. De bedenktijd was 90 minuten voor 40 zetten, en daarna 30 minuten voor de rest van de partij met een toevoeging van 30 seconden per zet vanaf zet 1. Als de match in 1-1 eindigde werd een tie-break gespeeld. Deze bestond uit vier rapidpartijen met 25 minuten per partij en een toevoeging van 10 seconden per zet. Als dan nog geen beslissing was gevallen volgenden twee snelschaakpartijen van 5 minuten en 3 seconden toevoeging per zet. Was de stand daarna nog gelijk dan werd de match beslist met een sudden death-partij.

In de finale werden een match van vier partijen gespeeld, met dezelfde tie-breakregels als de andere rondes.

Verloop 
De uitslagen vanaf de 4e ronde waren:

Externe link
Chessbase verslagen

Schaken in 2007
Schaken in Rusland
Sportevenement in Rusland
Chanty-Mansiejsk